Аббревиатура MCP (латиницей) может означать
 Microsoft Certified Professional — квалификация сотрудника, подтверждённая корпорацией Майкрософт в виде сертификата
 MCP-1600 — многокристалльный микропроцессор, производившийся компанией Western Digital
Multi-Chip Package — технология изготовления микросхем, содержащих в корпусе несколько кристаллов (чипов), например микросхем памяти, включающих в себя память разных типов - DDR + NAND, eMMC + LPDRAM и т.п.
 Burroughs MCP () — проприетарная операционная система компании Burroughs